Nono ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Nono (Fußballspieler) (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Nonô (1899–1931), brasilianischer Fußballspieler

 Ali Al-Nono (* 1980), jemenitischer Fußballspieler
 Allen Dorian Nono (* 1992), gabunischer Fußballspieler
 Cédric Nono († 2007), gabunischer Fußballspieler
 Luigi Nono (1924–1990), italienischer Komponist
 Nuria Nono-Schoenberg (* 1932), Tochter Arnold Schönbergs, Witwe Luigi Nonos und Schönberg-Biographin

Nono ist der Name folgender Ortschaften:
 Nono (Argentinien), Ortschaft in der argentinischen Provinz Córdoba
 Nono (Ecuador), Stadtteil der ecuadorianischen Hauptstadt Quito